Die Meistriliiga 2020 war die 30. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die estnische Meisterschaft, die offiziell als A. Le Coq Premium liiga ausgetragen wurde, begann am 6. März 2020. Wegen der COVID-19-Pandemie in Estland wurde der Spielbetrieb nach dem ersten Spieltag ausgesetzt und am 19. Mai 2020 ohne Zuschauer fortgesetzt. Das letzte Spiel fand am 6. Dezember 2020 statt. Titelverteidiger war FC Flora Tallinn. Aufsteiger aus der Esiliiga war der Zweitligameister Tallinna JK Legion.

Modus 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison zehn Teams. Wegen der Corona-Unterbrechung wurde die Anzahl der Spiele reduziert. Statt viermal traten alle Teams zunächst je dreimal gegeneinander an.

Am 7. November 2020 wurde die Saison aufgrund der zweiten COVID-19-Welle nochmals verkürzt. Nach den 27 Spielen wurde die Liga in drei Abschnitte aufgeteilt: 1 bis 4, 5 bis 6 und 7 bis 10. Die Teams in den jeweiligen Abschnitten traten noch einmal gegeneinander an. Am 11. Dezember 2020 wurde das letzte Saisonspiel zwischen Levadia Tallinn und Flora Tallinn abgesagt.

Der Meister spielt in der UEFA Champions League, der Zweite in der UEFA Europa Conference League. Der Tabellenletzte steigt direkt in die Esiliiga ab, der Vorletzte muss in die Relegation

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. weniger zugesprochene Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Siege – 5. Tordifferenz – 6. geschossene Tore – 7. Fair-Play

Kreuztabellen

Relegation 
Der Neuntplatzierte der Meistriliiga traf auf den Zweitplatzierten der Esiliiga.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Meistriliiga

Weblinks 
 Offizielle Website der Meistriliiga

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020